Capoti – abitanti di Capo Vaticano
Capoti – abitanti di Ricadi